Settimana Internazionale di Coppi e Bartali 2018 var den 33. udgave af det italienske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 22. til 25. marts 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev italienske Diego Rosa fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Christopher Juul-Jensen kørte for 
Michael Carbel kørte for 
Casper Pedersen kørte for

Etaperne

1a. etape

1b. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 

UCI Europe Tour 2018
2018